Don Chisciotte dell'amore (The Sap) – film del 1926 diretto da Erle C. Kenton
 The Sap – film del 1929 diretto da Archie Mayo